International Hockey League ist der Name mehrerer Eishockey-Profiligen:

 International Hockey League (1929–1936), die von 1929 bis 1936 existierende nordamerikanische Liga
 International Hockey League, die von 1945 bis 2001 existierende nordamerikanische Liga
 International Hockey League (2007–2010), die von 2007 bis 2010 existierende US-amerikanische Liga
 Internationale Hockey-Liga, die von 1992 bis 1996 in der GUS existierende Liga
 International Hockey League (2017), die 2017 gegründete Liga in Südosteuropa mit Sitz in Slowenien